

Sigle
 Deutsche Verkehrsfliegerschule – organizzazione paramilitare clandestina che operava nelle scuole di volo civili in Germania
 Driver Vigilance System – dispositivo vigilante
 Descriptive Video Service – servizio che permette di visualizzare sul televisore informazioni sulla trasmissione televisiva in corso
 Developing Virtue Secondary School – prima secondary school Buddista istituita negli Stati Uniti d'America
 Digitale Videosysteme – azienda tedesca di cinema digitale
 Doctor of Veterinary Surgery – laurea statunitense in medicina veterinaria
 Dynamic Voltage Scaling – tecnica progettuale dei CMOS utilizzata per ridurre al minimo il consumo di energia variando tensione di alimentazione e frequenza di clock

Altro
 DVS Records – etichetta discografica indipendente dei Paesi Bassi specializzata in progressive metal
 DVS Shoe Company – azienda specializzata in calzature per lo skateboard
 D.V.S. Senior Honor Society – società segreta istituita nella Università Emory